Joan Costell és un periodista i escriptor català.

Joan Costell estudià periodisme, tot i que ho deixà per dedicar-se a la pedagogia. Gran afeccionat a la música rock, és autor de diversos articles sobre grups i artistes del gènere. Seguidor de la girl band Sweet California, ha publicat una història no oficial del grup que ha resultat un èxit de vendes, «Sweet California. Edición especial para fans» (2015). El seu segon llibre és «Una ilusión y un par de botas del 36. Biografia oficial de Paula Rojo», sobre la cantant asturiana sorgida del concurs de talents televisiu La voz (2017).

Referències 

Periodistes catalans del sud